Nom alternatiu de Guzana, ciutat aramea, capital del regne de Bit Bahiani.
 Nom alternatiu de Gilzan, regne del nord-oest del llac Urmia, regió de Zaravand.